Parlamentsvalet i Nederländerna 2017 hölls den 15 mars 2017. Valet gällde samtliga 150 platser i Generalstaternas andra kammare.

Premiärminister Mark Ruttes högerliberala VVD förblev största parti, dock med en tillbakagång på 8 mandat. Andra största parti blev Geert Wilders nationalistiska PVV, som var en av valets vinnare tillsammans med kristdemokraterna (CDA), socialliberala D66 och Grön vänster som alla gick starkt framåt. Valets stora förlorare var socialdemokraterna (PvdA), som rasade från 38 till 9 mandat.

Valsystem 
Nederländerna tillämpar proportionellt valsystem, där hela landet utgör en enda valkrets.

Partier 
28 partier deltog i parlamentsvalet.

Resultat

Referenser 

Parlamentsval i Nederländerna
2017 i Nederländerna
Nederländerna